

Wydarzenia 

 Bliski Wschód
 Asyria podbiła królestwo Izraela. Wysiedlenie znaczących Izraelitów, w tym króla Ozeasza.
 Ammonici osiedlili się na wschodnim brzegu Jordanu.
 Marduk-apla-iddina II przejął władzę w Babilonie.
 Chiny
 W Qufu zaczęła być spisywana Kronika Wiosen i Jesieni.

Zmarli 
 grudzień – Salmanasar V, król asyryjski